Cialdini ist der Name von
 Enrico Cialdini (1811–1892), italienischer General
 Robert Cialdini (* 1945), Psychologe und Hochschulprofessor